SEY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Selibabi (Mauritania)
 sey – codice ISO 639-3 della lingua secoya